Клио има више значења:
 Клио
 Клио (Калифорнија)
 Клио (Алабама)
 Клио (Јужна Каролина)